Појам Флатхед може да се односи на:
 Флатхед (река), је река у САД
 Флатхед (језеро), је језеро у САД